Infinite Arms — третій студійний альбом американського інді-рок гурту Band of Horses, що вийшов 18 травня 2010.

Перший сингл альбому «Compliments» та його офіційне відео були презентовані в квітні 2010, на вебсторінці гурту. 

Повний альбом доступний для прослуховування на їхньому вебсайті .

Композиції
 Factory
 Compliments
 Laredo
 Blue Beard
 On My Way Back Home
 Infinite Arms
 Dilly
 Evening Kitchen
 Older
 For Annabelle
 NW Apt.
 Neighbor

Посилання
 Офіційний вебсайт гурту.